

"Винні плями" (капілярна судинна ангіопатія, nevus flammeus, капілярний ангіоматоз) -- ембріональна вада розвитку судин капілярного типу, що виникає, очевидно, внаслідок порушення нейро- та ангіогенезу в І триместрі вагітності й характеризується порушенням симпатичної іннервації поверхневого й глибокого судинного сплетення шкіри. 
Виявляється при народженні дитини у вигляді рожевої, червоної або пурпурної плями, що не піднімається на поверхню шкіри. Частіше локалізується на одній стороні обличчя, уражуючи навколоочноямкову, привушно-жувальну, лобову ділянки, щоки, губи, крила носа, іноді поширюються на слизову оболонку порожнини рота й комірковий відросток. Розмір "винних плям" збільшується з віком пропорційно росту організму, однак їхній ріст може трохи прискорюватися в періоди гормональних змін (статеве дозрівання, вагітність), після перенесених інфекційних захворювань, травм, оперативних втручань.

У міру росту "винні плями" трохи змінюють колір і консистенцію. Вони темніють до пурпурно-червоного забарвлення, у дорослих -- часто піднімаються над поверхнею шкіри, мають вузлову оболонку, іноді спостерігається гіпертрофія підлеглих м'яких тканин. Пальпація ділянки ураження безболісна, на відміну від гемангіом вони, як правило, не змінюють свого забарвлення при натисненні.

Примітки